5ive может означать:
 5ive — британский lad-band конца 1990-х начала 2000-х годов.
 5ive (альбом) — дебютный альбом группы 5ive's Continuum Research Project.
 5ive — название группы 5ive's Continuum Research Project до 2002 года.

См. также 
 Пять